El nombre de Melilla puede referirse a:
Geografía
 Melilla, ciudad española del norte de África.
 Melilla, barrio en la zona rural de Montevideo, Uruguay.
 Melilla, pequeña localidad en el departamento de Canelones, Uruguay.
 Melilla, sector de Santurce (Puerto Rico).
 Valla de Melilla, muro fronterizo entre Melilla y Marruecos.
Historia
 Guerra de Melilla, conflicto armado entre España y las cabilas rifeñas en 1909.
 Sitio de Melilla, asedio a la ciudad de Melilla en 1774. 
Aviación
 Aeropuerto de Melilla, aeropuerto internacional de la ciudad de Melilla.
 Aeródromo de Melilla, aeropuerto de tráfico local en el departamento de Montevideo, Uruguay.
Deportes
 Melilla, club deportivo de la ciudad de Melilla.
 Melilla Baloncesto, club deportivo de la ciudad de Melilla.
Vialidad
 Camino Melilla, camino rural en el barrio homónimo, departamento de Montevideo, Uruguay.